O termo consciência possui muitos significados, tanto em ciência como em linguagem comum. Entre outros:
 Consciência como a capacidade da mente de raciocinar, perceber e fantasiar;
 Consciência (moral), como a capacidade de reflexão moral do indivíduo;
 Consciência plena ou mente alerta, que é um determinado estado mental (i.é, uma estado da consciência, tal como apresentada em seu primeiro significado);
 Consciência coletiva, construto sociológico.

Desambiguação